В парному розряді жіночого тенісного турніру Nichirei International Open 1995, що проходив у рамках Туру WTA 1995, Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Кетцер і Лінда Вілд 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

 Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чемпіонки)
 Аманда Кетцер /  Лінда Вілд (фінал)

 Міягі Нана /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер /  Кімберлі По (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Nichirei International Championships